Diamant och Diamanter kan syfta på:

Diamant – en ädelsten
Diamant – en måttenhet i typografi, se typografisk punkt
Diamanter (album av Arvingarna) – ett musikalbum av Arvingarna
Diamanter (album av Perssons Pack)  – ett musikalbum av Perssons Pack
Diamanter (Lustans Lakejer) – en låt av och med Lustans Lakejer
Diamanter (Linda Bengtzing) – en låt framförd av Linda Bengtzing
Diamant (låt av Juliana Pasha) – en låt framförd av Juliana Pasha
Diamant (raket) – en raket
Diamant (cykeltillverkare) – en tysk cykeltillverkare som ingår i Trek
Diamant (skotillverkare)